GJP ist die Abkürzung für:
 Graon mo Jastis Pati (Land and Justice Party), politische Partei in Vanuatu
 Gidok-jayu-Partei (; Hanja: 基督自由統一黨; RR: Gidokjayutongildang, Christian Liberty Unification Party; dt.: Christliche Freie Partei der Einheit), Partei in Südkorea

 The Good Judgment Project, Vorhersage-Organisation in Amerika
 Götz J. Pfeiffer, deutscher Journalist und Kunsthistoriker

Abkürzung